Hunter může být:

 Hunter (řeka) – řeka v Novém Jižním Walesu v Austrálii, přítok Tasmanova moře
 Hunter (příjmení) – příjmení osob
 honební kůň – plemeno koně
 Hunter (album) – album zpěvačky Anny Calvi
 Hunter (seriál) – americký akční krimi seriál z let 1984–1991

Slovní spojení 

Ed Hunter – videohra
 Duck hunter – maskovaci vzor USA
 Hawker Hunter – britský proudový letoun